Basen (ang. pool) – drewniana lub betonowa konstrukcja w kształcie basenu z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce, BMXie etc.

Zobacz też 
 Rampa

Sporty ekstremalne

en:Quarter pipe
es:Quarter pipe